Kolarstwo na Igrzyskach Europejskich 2019 – jazda indywidualna na czas mężczyzn – konkurencja jazdy indywidualnej na czas mężczyzn w ramach rywalizacji kolarzy szosowych na Igrzyskach Europejskich 2019, rozegrana 25 czerwca 2019 na liczącej 28,6 kilometra trasie wokół Mińska.

Jazda indywidualna na czas była jedną z dwóch, obok wyścigu ze startu wspólnego, konkurencji kolarstwa szosowego, w której podczas Igrzysk Europejskich 2019 rywalizowali mężczyźni i została rozegrana po raz drugi w historii tej imprezy, po inauguracyjnej edycji z 2015, w której triumfował Wasil Kiryjenka.

Złoty medal, podobnie jak cztery lata wcześniej, zdobył Wasil Kiryjenka, który o 32 sekundy wyprzedził Nelsona Oliveirę i o 37 sekund Jana Bártę.

Uczestnicy

Reprezentacje

Lista startowa 

Legenda: DNF – nie ukończył, OTL – przekroczył limit czasu, DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany.

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 

Igrzyska Europejskie 2019
2019 w kolarstwie